Alexander Zverev (1960), tennisspeler uit de Sovjet-Unie, vader van onderstaande
 Alexander Zverev (1997), tennisspeler uit Duitsland, zoon van bovenstaande